Die Botschaft von Sierra Leone in Berlin () ist die diplomatische Vertretung von Sierra Leone in Deutschland. Sie hat ihren Sitz in der Herwarthstraße 4 im Berliner Ortsteil Lichterfelde des Bezirks Steglitz-Zehlendorf.

Die Zuständigkeit der am 25. September 1969 gegründeten Botschaft erstreckt sich auch über den Heiligen Stuhl, die Niederlande, Luxemburg und Frankreich.

Botschaftsgebäude 
Das Botschaftsgebäude in Berlin wurde 1914–1915 nach Plänen von Ernst Bügel vom Bauunternehmen Julius Assmann für den Textilkaufmann Karl Schäfer errichtet. Es steht auf der Berliner Landesdenkmalliste.

Bis mindestens 2009 befand sich die Botschaft Sierra Leones in der Rheinallee 20 im Bonner Godesberg-Villenviertel.

Botschafter 
 Desmond Luke (1969–1973)
 Sheka Hassan Kanu (1973–1978)
 Gustav Harry Kashope (1978–?)
 Sahr Thomas Matturi (1984–1986)
 (1986–1995)
 Colin Adeyemi Macauley (1995–1996)
 Umaru Bundu Wurie (1996–2004)
 (2004–2009)
 Jongopie Siaka Stevens (2009–2018)
 M'Baimba Lamin Baryoh  (seit 2018)

Konsularische Vertretungen 
 Frankfurt am Main
 Grünwald
 Hamburg
 Stuttgart

Siehe auch 
 Liste der Auslandsvertretungen Sierra Leones

Weblinks 
 Website der Botschaft (englisch)
 Website des Außenministeriums von Sierra Leone (englisch)

Einzelnachweise 

Botschaft in Berlin
Staatliche Einrichtung (Sierra Leone)
Außenpolitik (Sierra Leone)
Berlin-Lichterfelde
Gegründet 1969
Behörde (Sierra Leone)